Wolfer steht für:
 Wolfer (Mettingen), Bauerschaft der westfälischen Gemeinde Mettingen.

Wolfer ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Wolfer (1854–1931), Schweizer Astronom
 Andrea Wolfer (* 1987), Schweizer Radrennfahrerin
Bruno Wolfer (* 1954), Schweizer Radrennfahrer
 David Wolfer (* 2000), Schweizer Unihockeyspieler
 Georg Wolfer, deutscher Politiker (SPD Elsaß-Lothringen)
 Heinrich Wolfer (Industrieller) (1882–1969), Schweizer Unternehmer, Kunstsammler und Mäzen
 Heinrich Wolfer (1911–1945), österreichischer Psychiater zur Zeit des Nationalsozialismus
 Jakob Wolfer (1911–1984), österreichischer Oberkirchenrat
 Johann Jakob Wolfer (1799–1851), württembergischer Oberamtmann 
 Leo Wolfer (1880–1942), Direktor der Salzburger Landesheilanstalt, Verantwortlicher der T4-Aktion in der Landesheilanstalt Lehen
 Martin Wolfer (1947–1999), österreichischer Mediziner
 Rudolf Wolfer (1912–1994), deutscher Politiker (SPD)
 Theodor Müller-Wolfer (1883–1970), Schweizer Lehrer und Historiker